Riccardo Bocalon (Velence, 1989. március 3. –) olasz labdarúgó, az Alessandria csatára.

Források 
Riccardo Bocalon adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1989-ben született személyek
Velenceiek
Olasz labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Calcio Portogruaro Summaga labdarúgói
Az FC Esperia Viareggio labdarúgói
Az US Cremonese labdarúgói
A Carpi FC 1909 labdarúgói
Az FC Südtirol labdarúgói
Az FBC Unione Venezia labdarúgói
Az AC Prato labdarúgói
Az US Alessandria Calcio 1912 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek